|}
Die Bahnstrecke Székesfehérvár–Pusztaszabolcs ist eine eingleisige und nicht elektrifizierte Eisenbahnstrecke im Komitat Fejér in Ungarn. Sie verläuft von Székesfehérvár über Börgönd, Seregélyes und Zichyújfalu nach Pusztaszabolcs.

Geschichte 
Die Strecke wurde 1896 eröffnet. Sie sollte zusammen mit der Strecke von Börgönd nach Szabadbattyán eine Verbindung von Pusztaszabolcs zum Balaton herstellen und dabei den Bahnhof Székesfehérvár der Südbahn-Gesellschaft (ungarisch Déli Vaspályatársaság, kurz Déli Vasút) umgehen.

Im Jahr 1995 wurde auf dieser Strecke in mehreren Probefahrten ein aus einem Stadtlinienbus des Typs Ikarus 260 umgebauter Prototyp eines Schienenbusses getestet, welcher sich aber nicht als Nebenbahnfahrzeug durchsetzen konnte.

Im Reiseverkehr verkehrten im Jahr 2021 auf der Strecke werktags neun Zugpaare. Sie werden als Linie S440 geführt, planmäßig kommen dabei Dieseltriebwagen der MÁV-Baureihe 426 zum Einsatz. Zwischen Székesfehérvár und Börgönd nutzen drei weitere Zugpaare der Linie S450 nach Sárbogárd die Strecke, halten jedoch nicht in Börgönd.

Streckenbeschreibung 

Die Bahnstrecke beginnt im Knotenbahnhof Székesfehérvár an der Hauptstrecke Budapest–Murakeresztúr und verläuft in südöstlicher Richtung zum Bahnhof Börgönd, wo die Strecken nach Tapolca und nach Sárbogárd beginnen. Ab dem Haltepunkt Seregélyes, zuvor Bahnhof, verläuft sie nach Osten über den Haltepunkt Seregélyes-Szőlőhegy und den Bahnhof Zichyújfalu nach Pusztaszabolcs an der Hauptstrecke Budapest–Szentlőrinc.

Weblinks 

 Bilder der Betriebsstellen auf Vasutallomasok.hu

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Ungarn
Bahnstrecke SzekesfehervarPusztaszabolcs